Karakoro – città, sottoprefettura e comune della regione di Poro (Costa d'Avorio)
Karakoro – comune della regione di Kayes (Mali)